Lungani több romániai település neve:

 Lungani (Argeș megye)
 Lungani (Iași megye)